ZTS Osos (ou ZTS Ozos) est une société tchèque appartenant à Arcadi Gaydamak. C'est par son entremise que se sont déroulées les ventes d'armes qui furent à l'origine de l'affaire des ventes d'armes à l'Angola.

Articles connexes
 Arcadi Gaydamak
 Affaire des ventes d'armes à l'Angola

Notes et références

Entreprise ayant son siège en Tchéquie
Entreprise de l'armement